Il doppio del torneo di tennis Mar del Plata Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori David Carter e Paul Kronk che hanno battuto in finale Ángel Giménez e Jairo Velasco, Sr. 6–7, 6–4, 6–0.

Teste di serie 

 Ángel Giménez /  Jairo Velasco, Sr. (finale)
 David Carter /  Paul Kronk (campioni)

 Charles Buzz Strode /  Morris Skip Strode (primo turno)
 Alejandro Ganzábal /  Gustavo Guerrero (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Mar del Plata Open 1981